

Biografia
Figura ben nota a Trieste per la profonda cultura umanistica e le doti di gentiluomo, Giorgio Negri nacque a Torino nel 1894, appartenente ad una famiglia legata alle tradizioni musicali cittadine ed appassionato egli stesso del violoncello che suonava con maestria anche in quartetto con lo scrittore triestino Italo Svevo (Ettore Schmitz nel quartetto di casa occupava il posto del secondo violino), intraprese gli studi tecnici prima alla Civica Scuola Reale e poi al Politecnico di Torino.
Dopo aver iniziato nel 1920 la sua carriera alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, operò dal 1925 al 1967 ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico (CRDA) di Trieste prima come capo costruttore poi dirigente e successivamente procuratore e vicedirettore del Reparto Ponti e Gru. In seguito, sempre ai CRDA, fu consulente, apprezzatissimo soprattutto per la sua competenza nella progettazione di strutture metalliche. La sua fama di eccezionale esperto del calcolo gli valse vari incarichi presso l'Università degli Studi di Trieste, di Professore di Scienza delle Costruzioni, prima,(dal 1945 al 1947) e di Professore di Costruzioni Ponti e Gru poi (dal 1947 al 1960), infine (dal 1956 al 1958) fu Direttore inaricato dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni.

Prestigiose le sue partecipazioni sia in Italia, sia all'Estero ai Consigli direttivi di diverse associazioni e riviste specializzate nel settore delle strutture metalliche.

Giorgio Negri fu particolarmente attivo anche in campo musicale: a parte alcune sue partecipazioni, quand'era studente, a Torino, a concerti di musica da camera e il suo contributo di violoncellista all'orchestra diretta da Arturo Toscanini, Giorgio Negri non esplicò un'attività da professionista nel campo musicale ma per la musica egli visse, mettendo a frutto in questo campo la sua competenza e il suo infinito amore per l'arte. Fu lui a seguire, con immensa dedizione i primi passi del Trio di Trieste e non mancò mai di suonare in quartetto d'archi.nei pomeriggi domenicali triestini, in casa Veneziani suonando il violoncello assieme a Italo Svevo (al secolo Ettore Schmitz), che faceva la parte di secondo violino.

Giorgio Negri fece parte del Consiglio d'Amministrazione del Teatro G.Verdi di Trieste e del Direttivo del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste che gli affidò la responsabilità della Sezione Musica.

Nel 1947, dopo due anni di vicepresidenza, divenne Presidente della Società dei Concerti di Trieste e rimase al vertice di quel benemerito sodalizio sino al 1972 quando, per l'età avanzata, volle rassegnare le dimissioni e fu nominato Socio Onorario.

Giorgio Negri morì a Trieste nel 1974.